Мейстриллига 2013 () — двадцать третий сезон чемпионата Эстонии со времени восстановления независимости страны.

В чемпионате приняли участие 10 команд, представлявшие шесть городов, в том числе пять команд из Таллина.

Титул чемпиона защищал «Нымме Калью».

Дебютантом сезона стал «Инфонет», поднявшийся в Мейстрилигу впервые в истории. Клуб «Таммека», занявший последнее место в прошлом сезоне, сохранил место в высшей лиге из-за расформирования клуба «Вильянди» (седьмое место в прошлом сезоне). Таллинский «Калев» отстоял место в высшей лиге на этот сезон в переходных матчах с клубом «Тарвас» (Раквере), сыгранных в ноябре 2012 года.

Чемпионом страны в восьмой раз в своей истории стала таллинская «Левадия». Прошлогодний чемпион «Нымме Калью» завоевал серебряные медали, третьим стал «Калев» (Силламяэ).

Лучшим бомбардиром чемпионата стал Владимир Воскобойников из «Нымме Калью», забивший 23 гола.

Клубы-участники

География участников

Турнирная таблица

Результаты матчей

Первая половина сезона 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 style="background: #FFDFDF;"|-:1

Вторая половина сезона

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
Сайт лиги

2013
Эстония
Спорт в Эстонии в 2013 году
Футбол в Европе в 2013 году